Computer Telephony Integration
Centro de tratamento (ou terapia) intensiva
Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer - órgão brasileiro do Ministério da Ciência e Tecnologia.

Desambiguações de siglas